Джо́шуа «Джош» Ба́рет Хе́ндерсон (; род. 25 октября 1981) — американский актёр и певец. Выступал с группой Scene 23, ставшей победителем во втором сезоне конкурса канала The WB Popstars. После распада группы занялся актёрской карьерой, получив известность после исполнения роли Остина Маккена в сериале канала ABC «Отчаянные домохозяйки» (2006—2007). Наибольшей известности он добился благодаря роли Джона Росса Юинга-третьего, центрального персонажа телесериала «Даллас» (2012—2014).

Жизнь и карьера 
Хендерсон родился в Далласе, штат Техас. Его мать — Шерон Ли Хендерсон. Он родился с гетерохромией, его левый глаз зелёный, а правый — синий.

Был участником группы Scene 23, распавшейся после выпуска альбома. В 2006 году сыграл одну из ролей в культовом музыкальном фильме «Шаг вперёд» и присоединился к актёрскому составу сериала «Отчаянные домохозяйки», сыграв Остина Маккена, племянника Иди Бритт (её роль сыграла Николлетт Шеридан). В 2008 году получил роль афериста Шона Кованова в сериале «90210: Новое поколение».

В феврале 2011 года стало известно, что актёр получил одну из главных ролей в продолжении классического сериала «Даллас» — Джош сыграет Джона Росса, сына Сью Эллен. Премьера сериала состоялась 13 июня 2012 года, а пилотный эпизод получил хорошие отзывы от критиков. 3 октября 2014 года сериал был закрыт после трёх сезонов из-за спада рейтингов.

Фильмография

Кино

Телевидение

Музыкальные клипы

Примечания

Ссылки 
 
 

Актёры мыльных опер США